Командные соревнования в Технической программе по синхронному плаванию на Чемпионате Европы по водным видам спорта 2016 в Лондоне прошли 9 мая 2016 года. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из 10 стран. Победителем стала сборная России.

Результаты 
Финал состоялся 9 мая в 17.30 по МСК.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2016